Thomas Ziegler, né le  et décédé le , est un écrivain allemand.
Thomas Ziegler, né le , est un hockeyeur professionnel suisse.
 Thomas Ziegler, né le , est un cycliste allemand.
 Thomas Ziegler, né en 1970, est un herpétologiste allemand.